Владимир Петрович Ушаков:
 Ушаков, Владимир Петрович (1920—2011) — советский и российский актёр.
 Ушаков, Владимир Петрович (1932—2012) — советский государственный деятель, первый секретарь Курганского горкома КПСС.
 Ушаков, Владимир Петрович (род. 1982) — казахстанский ватерполист.